Le terme « Botamo » peut faire référence à :
 le río Botamo, cours d'eau vénézuélien ;
 Botamo, personnage de Dragon Ball Super.

Voir aussi 

 
 
 Botamochi